Baschenow (russisch Баженов) oder Baschenowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Nadeschda Baschenowa, früherer Name von Nadeschda Wladimirowna Aljochina (* 1978), russische Dreispringerin
 Wassili Iwanowitsch Baschenow († 1799), russischer Architekt
 Wiktor Andrejewitsch Baschenow (* 1946), sowjetischer Fechter

Siehe auch:
 Swetlana Walerjewna Baschanowa (* 1972), russische Eisschnellläuferin